Teusch ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Teusch (1888–1968), deutsche Politikerin (Zentrum, CDU)
 Joseph Teusch (1902–1976), deutscher Geistlicher
 Ulrich Teusch (* 1958), deutscher Publizist und Hochschullehrer
 Walter Teusch (* 1948), deutscher Jurist und Politiker (FDP)